Хворо́сно () — деревня в Пинском районе Брестской области Белоруссии. Входит в состав Валищенского сельсовета. Расположена в 5 км от автодороги Ивацевичи — Пинск — Столин (Р-6) в 38 км от города Пинск. По переписи населения 2019 года в деревне насчитывалось 112 человек.

История 
 Конец XIX века — находится в собственности Статковских, население составляет 90 человек
 Межвоенный период — владельцами являются Муромцевы
 1940—1960 года — является центром одноименного сельсовета
 1960—1965 года — входит в состав Логишинского поселкового Совета
 Май 1965 года — включена в состав Валищенского сельского Совета

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Пинского района